Джеймс Джо́зеф (; ) — американский кёрлингист, участник сборной США по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2006, зимних Паралимпийских играх 2010 и зимних Паралимпийских играх 2014.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках: бронза (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на колясках